Bosznia-Hercegovina
Vrhovine falu Vitez községben, a Közép-Boszniai kantonban

 Horvátország
Vrhovine falu és község, Lika-Zengg megyében
Gornje Vrhovine falu Vrhovine községben, Lika-Zengg megyében

 Szerbia
Vrhovine falu Ub községben, a Kolubari körzetben